José Floriano Barêa Pastore (Brasília, 28 de fevereiro de 1979) é um botânico do Brasil. http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig57_1/resumos57_1n.html

Biografia
Filho de Vera Regina Barêa e Everaldo Antônio Pastore. Graduação em Agronomia (1998-2004) e mestrado em botânica na Universidade de Brasília (2004-2006). Doutorado em botânica na Universidade Estadual de Feira de Santana (2006-2010), Bahia, com estágio em Londres (Royal Botanic Gardens, Kew). Professor na UFSC Campus Curitibanos desde 2014. Descreveu gêneros e espécies botânicas, principalmente de Polygalaceae e Lamiaceae.

Material Botânico: Coletou principalmente nos Estados da Bahia, Goiás, Distrito Federal e Santa Catarina. Coleção principal depositada nos Herbários CEN, CTBS, HUEFS. Duplicatas encontradas principalmente nos herbários RB e UB.

Genêros botânicos

Lamiaceae Cantinoa Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 8. 2012;

Lamiaceae Cyanocephalus (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 17. 2012;

Lamiaceae Eplingiella Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 21. 2012;

Lamiaceae Gymneia (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 23. 2012; 

Lamiaceae Leptohyptis Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 26. 2012; 

Lamiaceae Martianthus Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 27. 2012; 

Lamiaceae Medusantha Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 28. 2012; 

Lamiaceae Oocephalus (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 33. 2012;

Lamiaceae Physominthe Harley & J.F.B.Pastore Phytotaxa 58: 35. 2012;

Polygalaceae Caamembeca J.F.B.Pastore Kew Bull. 67(3): 437. 2012;

Polygalaceae Gymnospora (Chodat) J.F.B.Pastore Novon 22(3): 305. 2013. 

Polygalaceae Rhamphopetalum J.F.B.Pastore & M.Mota Taxon 68(3): 533. 2019. 

Botânicos do Brasil
Alunos da Universidade de Brasília
Alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana
Naturais de Brasília
Agrônomos do Brasil
Professores da Universidade Federal de Santa Catarina